Села:
 Квіткове — Запорізька область, Чернігівський район
 Квіткове — Полтавська область, Полтавський район
 Квіткове — Тернопільська область, Тернопільський район, колишній (до 2020 року) Бережанський район
 Квіткове — Херсонська область, Іванівський район

Див. також 
 Цвіткове